Хо́лковское городи́ще — археологический комплекс, представляющий собой остатки древнерусского укреплённого поселения. По мнению ряда исследователей, здесь находился средневековый город Оско́л, входивший в состав Еголдаевой тьмы.

Городище расположено на правом берегу реки Оскол у села Холки Чернянского района Белгородской области на высоком мысу, образованном слиянием двух глубоких балок. Оно разделено на две части, очерченных валами и рвами. Историк архитектуры Юрий Шевченко считает его остатками древнего монастыря. Современный монастырь появился здесь в 1620 году по благословению патриарха Филарета Никитича.

История исследования 
В 1958 году Холковское городище было обследовано Северо-Донецким отрядом Южно-Русской археологической экспедиции под руководством С. А. Плетнёвой, которая предположила его подчинённость курским князьям. В 1983 году памятник раскапывался Г. Е. Афанасьевым, а в 1985, 1987, 1996 и 1998 годах — А. З. Винниковым и Е. Ю. Кудрявцевой. Всего археологами были изучены остатки двух хозяйственных и семи жилых построек, а также девяти погребений. В целом культурные напластования городища датированы XII—XIV веками.

В ходе исследований выяснилось, что в период Средневековья памятник являл собой мощную пограничную крепость Черниговской земли, к югу и востоку от которой простирались половецкие степи. Стены крепости представляли собой цепочку срубов, заполненных землёй. Перед ними в меловой породе был выдолблен ров шириной до 8 метров и глубиной 4 метра. Умерших хоронили в самой крепости, а не за её пределами, как это делалось обычно. Также не обнаружено следов посада. Это указывает на то, что городище постоянно находилось под угрозой набегов. Местное население было занято рыболовством, охотой и бортничеством, а также ткачеством, обработкой дерева и кости, изготовлением посуды. Отдельную ремесленную отрасль составляло меднолитейное производство.

Обитателями крепости были не только славяне, о чём свидетельствуют остатки нескольких юртообразных построек с открытыми очагами, нехарактерных для древнерусского населения. Обнаруженной здесь керамике свойственны некоторые алано-болгарские признаки. Фортификация Холковского городища обладает рядом особенностей, присущих крепостям салтово-маяцкой культуры. Сходные строительные приёмы использовались при возведении древнерусского Витичева.

Князь Игорь в Холках 
По мнению археолога С. А. Плетнёвой, в 1185 году неподалёку от городища произошла встреча дружин новгород-северского князя Игоря Святославича и дружины князя Всеволода перед походом на половцев. По её версии, Игорь форсировал верхнее течение Северского Донца и вышел к устью Холка, где находилась крайняя южная русская крепость на Осколе.

В статье, посвященной Холковскому городищу, С. А. Плетнёва отмечает: «Нам кажется вполне правомерным предположение, что Игорь и Всеволод, условившись встретиться на Осколе, имели в виду какой-то определенный пункт. Этим пунктом могла быть единственная русская крепость на Осколе — Холок. Всеволод подошел к ней из Курска дорогой через переволоку, а Игорь „перейде Донец по броду у впадения в Донец Нежеголи“ пошел по Нежегольскому шляху, действующему и поныне, к Холку… Игорь же ждал Всеволода у Холка 4-5 мая, а 6 мая они тронулись по Изюмскому шляху или вдоль берега Оскола на юг, к половецким кочевьям». Кроме того, Плетнёва считает, что тактически князьям было выгоднее соединить свои дружины как можно раньше, чтобы выйти в степь более мощной силой. Также в пользу данной версии говорит то, что белгородские меридиональные реки вторгались в степные просторы «языками» лесных массивов, что позволяло, как можно более скрытно подойти к кочевьям половцев.

Современное состояние 
Сейчас раскопки на городище не ведутся. Коллекция археологических находок разных лет хранится в краеведческом музее Старого Оскола.

См. также 
 Холковский монастырь
 Крапивенское городище
 Дмитриевское городище
 Ютановское городище

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Первый международный фестиваль казачьей культуры «Холковский сполох» (rusfront.ru)

Холки (Чернянский район)
Городища Белгородской области
Слово о полку Игореве